La Laiterie Audet est fondée en 1948 par Aurèle Audet et sera en fonction 14 ans avant d’être rachetée en 1962 par un géant du lait en Abitibi, la Laiterie Dallaire de Rouyn-Noranda.

M. Audet engage ses deux frères, Laval et Rolland qui l’aideront à maintenir ce projet. Tous trois sont fils de Théophile Audet, cultivateur, et de Clara Bégin, venus s'établir en 1914 à La Sarre grâce au projet de colonisation du transcontinental. Les trois frères sont issus d'une famille de 10 enfants.

L’idée d’ouvrir une laiterie au public remonte à l'année 1925. L'oncle des 3 frères Audet, Paul Audet, possède une petite ferme à La Sarre. Lorsqu’ il a des surplus, Paul les vend aux villageois de La Sarre. C’est après que l'idée d'une laiterie familiale verra le jour.

Durant ses années d’opérations, soit 14 ans, la laiterie procédera à l'embouteillage du lait et à la distribution de celui-ci, mais également à la production de lait au chocolat, de beurre, et de fromage.

Personnage important 
Le fondateur principal de la laiterie, Aurèle Audet, possède un historique de vie très riche. Né à La Sarre le 12 octobre 1920, Aurèle étudiera au couvent des Sœurs de l'Assomption à La Sarre, puis au collège de La Sarre.

Il sera cultivateur, bûcheron et mineur en Colombie-Britannique pendant trois ans. Ce périple lui permettra de voir du pays et de changer d’air. Pour finir, il fait ensuite ses études à l'École de Laiterie de Saint-Hyacinthe où il fut diplômé en technique laitière, ce qui lui permettra d’avoir de multiples connaissances pour ouvrir la laiterie familiale étant donné que Paul, qui a de l’expérience, ne sera pas dans le coup de la Laiterie Audet.

Aurèle occupera également le poste de gérant de la succursale de la Laiterie Dallaire, à La Sarre, de 1962 à 1970. Étant donné la fermeture complète de la Laiterie à La Sarre. En 1971-1972, Aurèle Audet décide de se tourner vers la politique. Il sera député créditiste d'Abitibi-Ouest de 1970 à 1973 et Whip du Ralliement créditiste du  au 6 février 1973.

Zones de vente 
La Laiterie Audet concentre ses activités à La Sarre et les alentours. Lorsque la Laiterie ouvre ses portes en 1948, certains petits villages près de La Sarre possède déjà leur propre production de lait. La Laiterie Audet fournira donc tous les autres petits villages qui n’ont pas accès à des productions de lait. Les employés de la laiterie ne sont pas nombreux et se concentrent surtout autour de la famille. Ce seront de petites camionnettes qui s’occuperont de faire la distribution du lait.

Changement de propriétaire 
Malgré le succès de la Laiterie, celle-ci demande énormément de gestion de la part des 3 frères qui doivent concilier la vie de famille et le travail. Au même moment, à partir de 1960, la Laiterie Dallaire fait l’acquisition de plusieurs laiteries dont les Laiteries de Normétal, Macamic et La Sarre mais également de la Laiterie Lefebvre (seule Laiterie d'Amos), de la Laiterie Ville-Marie, Laiterie Témiscamingue et de la division de Québec de la Laiterie Eplett's déjà établie depuis 1914.
 
De 1962 à 1973, la succursale de la Laiterie Dallaire anciennement la Laiterie Audet, est à La Sarre. En 1973, la compagnie vend ses actions et actifs à la "Beurrerie Lafrenière" de Laverlochère dont M. Normand Lafrenière est le président. Malgré tous ces changements, c'est toujours sous le nom de "Laiterie Dallaire" qu'en 1974, elle acquiert la "Laiterie Senneterre".

En 1978, le groupe Labatt devient le nouveau propriétaire mais la direction de l'entreprise ne change pas. En 1983, la Laiterie Dallaire fusionne ses activités avec "Les Aliments Ault Limitée", qui est une propriété exclusive du groupe John Labatt. Son nom devient « Les Aliments Ault Ltée, division Laiterie Dallaire ».

En 1975, la compagnie s’équipe d’une Vita-Line qui lui permet de fabriquer des friandises glacées appelées Fudge et Popsicle. Elle peut désormais s’attaquer au marché national.

Au milieu des années 1990, la Laiterie Dallaire est la seule entreprise laitière de la région. Elle sert une population de plus de 150 000 habitants sur un territoire plutôt vaste. Sa grande force réside surtout dans la production de friandises glacées. Elle en produit 8 millions de douzaines par année. Devenue propriété de la multinationale Nestlé, l’entreprise ferme ses portes en 2009.

Notes et références 

Entreprise québécoise disparue
Entreprise fondée en 1948
Abitibi-Ouest
Entreprise du secteur de l'alimentation ayant son siège au Québec
Entreprise de transformation laitière au Canada